Letell. kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Baptiste Louis Letellier
 Jean Baptiste Letellier

Robotskapade auktorsförkortningar